Spanyolország
Alcolea, község Spanyolországban, Almería tartományban
Alcolea de Calatrava, település Spanyolországban, Ciudad Real tartományban
Alcolea del Río, település Spanyolországban, Sevilla tartományban
Alcolea de Cinca, település Spanyolországban, Huesca tartományban
Alcolea de Tajo, település Spanyolországban, Toledo tartományban
Alcolea del Pinar, település Spanyolországban, Guadalajara tartományban
Alcolea de las Peñas, település Spanyolországban, Guadalajara tartományban